Boletus badiorufus R. Heim , Revue mycol. , Paris 25 (3-4): 235 (1960).
Boletus badiorufus è un fungo basidiomicete della famiglia Boletaceae.

 (f.ma subimmutabilis), dal quale si differenzia per i tuboli più corti e la taglia più piccola (il cappello misura dai 4 agli 8 cm.).

Cresce su terreni sabbiosi ed umidi, sotto pino e quercia.

Sinonimi e binomi obsoleti
 Xerocomus badiorufus (R. Heim) Bon , . Revue mycol , Paris 35 (4): 231 (1970). 

Boletus